Die Scottish Football League Second Division wurde 1989/90 zum 15. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die fünfzehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1989/90 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Brechin City, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1990/91 sicherte. Neben City stieg auch der Zweitplatzierte FC Kilmarnock auf. Torschützenkönig mit 23 Treffern wurde William Watters vom FC Kilmarnock.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1989/90 bei statto.com
 Scottish Second Division 1989/90 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1989/90
1989 90